

Toponyme 

 Amberg, ville-arrondissement allemande, en Bavière ;
 Amberg, commune allemande de l'arrondissement du Bas-Allgäu, en Bavière.

Patronyme 

 Léo Amberg, coureur cycliste suisse ;
 Wilhelm Amberg, peintre allemand.